

Geografia
 Levaja Chetta – fiume della Russia siberiana

Persone
 Anna Chetta, in arte Linda Lorenzi (1960) – showgirl e illusionista italiana
 Nicolò Chetta (1741-1803) – scrittore e poeta italiano